Die Spielzeit 2003/04 war die elfte reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HK Spartak Dubnica, der direkt in die Extraliga aufstieg. Vor der Spielzeit zog sich der HK Dukla Michalovce freiwillig in die 2. Liga zurück.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der elf Mannschaften insgesamt 40 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister und einzige Aufsteiger ausgespielt wurde. Für die übrigen drei Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2003/04
1. Liga 2003